Hilla kan syfta på följande platser:

Irak 

 Babil, provins, 
 Al Ḩillah (provinshuvudstad), Babil, 
 al-Hilla
 Al-Hilla District – ett distrikt i provinsen Babil

Robotskapade Irakförgreningar